Майк Мілбері (,  17 червня 1952, Брайтон) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду США. Згодом — хокейний тренер.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1971 року.

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 14 років, провів, захищаючи кольори команди «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 840 матчів у НХЛ, включаючи 86 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США.

Тренерська робота 
1989 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командами «Бостон Брюїнс» та «Нью-Йорк Айлендерс».

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Тренерська статистика

Посилання 
 

Американські хокеїсти
Американські хокейні тренери
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ‎
Тренери «Бостон Брюїнс»
Тренери «Нью-Йорк Айлендерс»
Спортсмени з Массачусетсу
Уродженці Бостона
Американські спортивні коментатори